Гран-при Монако 1973 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 3 июня 1973 года на трассе Монте-Карло.

Этот этап прошёл на обновлённой трассе, на которой появились новая секция тоннеля, изменённый участок около плавательного бассейна и новый поворот «Ля Раскасс». Стартовое поле расширилось за счёт двух частных команд, использовавших шасси «March»: «Hesketh Racing» с Джеймсом Хантом за рулём и LEC под управлением Дэвида Пэрли. В этапе приняло участие 26 гонщиков, но в субботу их число сократилось: Джордж Фоллмер получил травмы в столкновении с Артуро Мерцарио и не вышел на старт.

Квалификацию выиграл Джеки Стюарт, опередивший Ронни Петерсона на 0,2 секунды. На старте они пропустили вперёд стартовавшего с четвёртого места Франсуа Севера, но уже на втором круге француз проколол колесо и заехал на пит-стоп, освобождая дорогу для Ронни Петерсона. В свою очередь, на автомобиле Петерсона через несколько кругов возникли проблемы с подачей топлива и швед был вынужден уступить лидерство Джеки Стюарту, не упустившему первого места до самого финиша. Дебютант «Формулы-1» Джеймс Хант мог набрать очки в своей первой гонке, но поломка двигателя за пять кругов до финиша отбросила его с шестого места на девятое.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Франсуа Север

2-7 Ронни Петерсон

8-78 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако